Fassin est le patronyme de plusieurs personnalités européennes :
Didier Fassin, anthropologue et sociologue français né en 1955 ;
Émile Fassin, avocat, homme politique et historien français né en 1842 et mort en 1922 ;
Éric Fassin, sociologue français né en 1959 ;
Nicolas Henri Joseph de Fassin, peintre liégeois né en 1728 et mort en 1811 ;
Raymond Fassin, instituteur et résistant français né en 1914 et mort en 1945.